Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1909 war ein Tenniswettbewerb in London.

Dora Boothby sicherte sich mit dem Finalsieg über Agnes Morton ihren einzigen Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 271.

Dameneinzel
1909